Пантеле́й Константи́нович Цалла́гов (1918—2009) — военно-морской деятель, контр-адмирал.

Биография 
Родился 9 июня 1918 года в хуторе Елбаевский Северной Осетии в осетинской семье.

В Красной Армии с 1940 года. В годы Великой Отечественной войны был командиром взвода, начальником штаба и командиром батальона морской пехоты 62-й отдельной морской бригады, начальником штаба 953-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии.

Служил заместителем начальника штаба дивизии крейсеров Черноморского флота. После войны служил командиром соединения кораблей специального назначения, командиром в/ч 99795, заместителем командира в/ч 77510, командиром в/ч 70010 Черноморского флота.

В 1956—1960 гг. и 1968—1972 гг. проходил службу на Новоземельском ядерном полигоне.

23 февраля 1972 года за успешное выполнение задания присвоено звание контр-адмирала.

В 1972—1975 командовал Потийской военно-морской базой Черноморского флота.

В 1975 году уволен в отставку. Руководил Северо-Осетинским обкомом ДОСААФ. Вёл активную общественную жизнь, участвовал в работе Совета ветеранов.

Скончался 21 октября 2009 года. Похоронен 23 октября во Владикавказе, на Аллее Славы, с воинскими почестями.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Два ордена Отечественной войны 1 степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Три ордена Красной Звезды
 Орден Дружбы (1.04.1995, за многолетнюю плодотворную работу по патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов и укреплению дружбы между народами)
 22 медали

Ссылки 
 Пантелей Цаллагов
 Галерея ветеранов

Примечания 

Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)
Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне